Neaga ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Neaga (* 1979), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Daniel Neaga (* 1965), rumänischer Rugby-Union-Spieler